TR1 steht als Abkürzung für:
 Triumph TR1, Prototyp des Autoherstellers Triumph
 Yamaha TR 1, Motorrad von Yamaha
 C++ Technical Report 1, siehe C++ #Erweiterung der Programmbibliothek

Tr 1 steht als Abkürzung für:
 Trumpler 1, ein offener Sternhaufen im Sternbild Kassiopeia

TR1 steht als Abkürzung für:
 TR1-Zellen, eine Gruppe regulatorischer T-Zellen des Immunsystems, siehe Regulatorische T-Zelle#TR1-Zellen

TR-1 steht für:
 Regency TR-1, erstes kommerzielle Transistorradio
 TR-1, Typenbezeichnung für zwei Versionen des US-Spionageflugzeugs Lockheed U-2
 TR-1, eine der offiziellen Schreibweisen des japanischen Motorradmodells Yamaha TR 1
 TR-1, Systemindex der russischen Streitkräfte für die Boden-Boden-Rakete SS-12 Scaleboard
 TR-1, das erste in der Sowjetunion entwickelte Strahltriebwerk, siehe Ljulka#Triebwerke_(heute_NPO_Saturn) 

Abkürzung